Eliminazione di Hofmann – tipo di reazione chimica
 Reazione di eliminazione – tipo di reazione chimica 
 Metodo di eliminazione di Gauss – algoritmo usato in algebra lineare per determinare le soluzioni di un sistema di equazioni lineari, per calcolare il rango o l'inversa di una matrice
 Corsa a eliminazione – tipo di competizione ciclistica

Pagine correlate 
Cancellazione

Altri progetti